„Фиат Фиорино“ (Fiat Fiorino) е модел малки баничарки (сегмент M) на италианската компания „Фиат“, произвеждани от 1977 година.

Той заменя товарния вариант на „Фиат 500“, като първите две поколения са базирани съответно на малките автомобили „Фиат 127“ и „Фиат Уно“. Третото поколение, с пътническа версия продавана по името „Фиат Кубо“ (Fiat Qubo), е разработена от „Фиат“ съвместно с „ПСА Груп“, произвежда се от съвместното им предприятие „Севел“ и се продава също под марките „Пежо Бипер“ (Peugeot Bipper) и „Ситроен Немо“ (Citroën Nemo).

Бележки 

Фиорино
Многофункционални автомобили